Acolchado puede referirse a:
 El acolchado o mantillo; en jardinería y agricultura, capa de material aplicada sobre la superficie del suelo, principalmente para modificar los efectos del clima local.
 El acolchado o edredón; tipo de cubierta de cama.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para acolchado.